Wieczorkowski:
 Aleksander Jerzy Wieczorkowski (1929–2012) – polski dziennikarz
 Elżbieta Wieczorkowska (1909–1980) – aktorka teatralna i filmowa
 Jan Wieczorkowski (* 1972) – polski aktor

Polskie nazwiska